Gemeentelijke gezondheidsdienst, een Nederlandse overheidsdienst
 Gemeenschappelijke gezondheidsdienst, een organisatie die voor meer dan één gemeente de taken van een Gemeentelijke gezondheidsdienst uitvoert
 Gewestelijke gezondheidsdienst, een organisatie die voor een bepaalde regio de taken van een Gemeentelijke gezondheidsdienst uitvoert
 In België, de Gerechtelijk Geneeskundige Dienst, een dienst die keuringen verricht in hoofde van oorlogsinvaliden, militairen in vredestijd en slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, alsmede expertises in het kader van arbeidsongevallen bij de politie.
 Grootste gemene deler Het grootste getal waardoor twee integere getallen te delen zijn zonder restwaarde
 GGD, concessie busvervoer Groningen Stad, Groningen Streek en Drenthe: OV-autoriteit OV-bureau Groningen Drenthe